Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, een Nederlands ministerie tussen 1989 en 2003
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een Nederlands ministerie tussen 2003 en 2010 en sinds 2017